Doleček ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslav Doleček (* 1956), tschechischer Diplomat

 Rajko Doleček (* 1925), tschechischer Arzt und Schriftsteller 

Doleček steht für:
 Doleček (Hlavice), Ortsteil von Hlavice, Okres Liberec, Tschechien
 (11126) Doleček, Asteroid des Hauptgürtels